Carlos Rubio kan syfta på:

* Carlos Rubio (1832–1871), spansk författare
 Carlos Rubio (född 1951), spansk japanolog
 Carlos Rubio (född 1991), mexikansk fotbollsspelare